RKS Okęcie Warszawa – wielosekcyjny klub sportowy
 Okęcie Warszawa (boks)
 Okęcie Warszawa (piłka nożna)
 Okęcie Warszawa (żużel)